Mario Frick, polityk, w latach 1993-2000 premier Liechtensteinu
 Mario Frick, piłkarz, zawodnik AC Siena